Guggemos ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Guggemos (Heimatforscher) (1890–1979), deutscher Heimathistoriker
 Georg Guggemos (1927–2015), deutscher Eishockeyspieler
 Lucia Guggemos-Finger (* 1910), deutsche Juristin, Richterin am Bundespatentgericht
 Markus Guggemos (* 1982), deutscher Eishockeyspieler
 Michael Guggemos (* 1956), deutscher Politiker und Gewerkschafter

Siehe auch:
 Guggomos
 Guggenmos